Всеволод Лишев:
 Лишев, Всеволод Александрович (1850—1912) — русский военный инженер, генерал-лейтенант.
 Лишев, Всеволод Всеволодович (1877—1960) — русский и советский скульптор. Народный художник СССР (1957), сын В. А. Лишева.